О старой столице Гватемалы см. Антигуа-Гуатемала

Анти́гуа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Фуэртевентура. Занимает площадь 250,56 км². Население — 10458 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Лас-Пальмаса